Kaštel je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 516 stanovnika te 193 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 643 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji